Icelozoon är ett släkte av mossdjur. Icelozoon ingår i familjen Chaperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Icelozoon